Swjatopolk-Mirski (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Petrowitsch Swjatopolk-Mirski (1890–1939), russischer Schriftsteller, Historiker und Literaturwissenschaftler
 Pjotr Dmitrijewitsch Swjatopolk-Mirski (1857–1914), russischer Politiker, Gouverneur und Innenminister
 Robert Swjatopolk-Mirski (* 1939), weißrussischer Schriftsteller und Drehbuchautor und Schauspieler

Siehe auch:
 Swjatopolk